Le FGS Frankfurt Am Main (A 1412) est un navire de ravitaillement de la classe Berlin ; les navires de cette classe sont les plus gros de la Marine allemande. Considéré comme de navires de ravitaillement, ils sont destinés à soutenir les unités navales allemandes loin de leurs ports d'attache.

Historique 
Il a participé aux exercices navals de Québec, du  au , 2012.

Galerie

Références

Liens externes 
  Trossgeschwader der Bundesmarine
   Die Einheiten der Deutschen Marine

Navire de la Deutsche Marine
Navire de soutien
Nom de bateau
Bateau lancé en 2001
Navire construit à Brême